Gasparinia elegans är en flockblommig växtart som beskrevs av Oljga N. Dubovik. Gasparinia elegans ingår i släktet Gasparinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
elegans